La famille Théotokis (en grec : ; en italien : Teotochi ou Teotocchi), originaire de Corfou, a donné à la Grèce et aux Îles ioniennes plusieurs personnalités politiques et littéraires de premier ordre. 

Voici ci-dessous quelques personnes portant ce patronyme:
 Comte  (Corfou 1722-1803), président du Sénat ionien et chef du gouvernement de la République des Sept-Îles
 Comtesse Isabella Teotochi Albrizzi (Corfou 1760 - Venise 1836), nièce du précédent, auteure, amatrice d'art, qui tenait un célèbre salon littéraire à Venise
 Comte  (1872-1923), écrivain 
  (Corfou 1731 - Moscou 1800), théologien et philosophe majeur de la renaissance culturelle grecque, archevêque d'Astrakhan et Stavropol
 Baron , (Corfou 1777-1837), neveu du précédent, président du Sénat de la République des Sept-Îles
  (1777-1865), membre de la Filikí Etería, ministre et sénateur du Royaume de Grèce
 Spyridon Théotokis (1811-1870), fils du précédent, époux de l'aventurière anglaise Jane Digby
  (1842-1916), neveu du précédent, maire de Corfou (1887-1895), député (1902-1915) et président du Parlement hellénique (1916)
 Geórgios Theotókis (1844-1919), frère du précédent, Premier ministre de Grèce à quatre reprises entre 1899 et 1909
 Nikólaos Theotókis (1878-1922), fils du précédent, ministre grec, exécuté après le Procès des Six
 Ioánnis Theotókis dit John (1880-1961), frère du précédent, Premier ministre de Grèce en 1950
  (Σπύρος Θεοτόκης, 1908-1980), fils du précédent, homme politique plusieurs fois ministre

Voir aussi 
 Une branche de la famille porte le patronyme